Jack Robinson, né le  à Warrington, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Sheffield United.

Carrière 

Jack Robinson joue son premier match officiel avec Liverpool à l'âge de 16 ans et 250 jours, ce qui fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de Liverpool.

Le , il rejoint Nottingham Forest.

Le , Robinson s'engage pour deux ans et demi avec Sheffield United.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

Footballeur anglais
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Huddersfield Town AFC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Sheffield United FC
Naissance en septembre 1993
Naissance à Warrington